Wonderful Life hace referencia a los siguientes artículos:
«Wonderful Life», canción del cantante británico Black.
 «Wonderful Life», canción de la banda de rock británica Bring me the Horizon.
 «Wonderful Life», canción del dúo danés Hurst.
 Wonderful Life, serie de televisión surcoreana de 2005.
 Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History, libro de divulgación científica sobre la evolución de la fauna.